Målning kan avse:

 Målning (hantverk) – ett hantverk som syftar till att täcka en yta med färg
 Målning (konst) – direkta efterbildningar av enskilda partier eller figurer

Sammansättningar
Kyrkomålning – en målning i en kyrkobyggnad
Muralmålning – en målning som utgör en integrerad del av rummet eller byggnaden
 Väggmålning – en målning som utgör en integrerad del av rummet eller byggnaden

Se även
-måla – ett svenskt ortnamnsefterled